Максат Атабаев (род. 28 ноября 1994) — туркменский шахматист, гроссмейстер (2015).

В составе сборной Туркмении участник 3-х Олимпиад (2010—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Туркменистана